Апертура 2018 () — первая половина 76-го профессионального чемпионата Мексики по футболу (сезона 2018/19) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Лигилья

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2018/2019 на rsssf.com

2018
Мексика
Спорт в Мексике в 2018 году